Conway House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Conway House (Maine), NRHP-Nr. 69000010
 Conway House (Montana), NRHP-Nr. 88001291
 Conway House (Virginia), NRHP-Nr. 04000162